Джон Ви́льерс Фэ́рроу (; ) — американский кинорежиссёр и сценарист австралийского происхождения. Также изредка выступал как кинопродюсер и киноактёр, автор нескольких книг. Кавалер Ордена Британской империи (1953) и Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского.

Биография 
Джон Вильерс Фэрроу (крещён как Джек) родился 10 февраля 1904 года в Сиднее, Австралия, в семье портных Джозефа Фэрроу и Люси Фэрроу (в девичестве — Сэвидж; ум. 1907). В 1908 году его отец женился повторно, от этого брака в 1912 году родилась единокровная сестра Джона (мачеха скончалась родами). Оставив детей на попечение своей матери и сестры, Джозеф в 1915-16 годах служил в армии.

Джон обучался в Newtown Public School, а позднее, с февраля 1917 года по июнь 1918 года, в . После окончания учебных заведений Джон начал заниматься бухгалтерским делом, но вскоре, по его словам, «покинул Австралию на американской баркентине, прошёл весь Тихий океан, участвовал в революциях в Никарагуа и Мексике». Достигнув, наконец, США, Джон поступил в Jesuits' St Ignatius College (Университет Сан-Франциско) в 1923 году, но едва проучился там один месяц. В течение ещё четырёх лет Джон ходил по Южным морям с известным режиссёром-документалистом Робертом Флаэрти.

В 1927 году Джон вернулся в США и начал работу в Голливуде как консультант по морским сценам. К тому времени он уже получил скромную известность как поэт и автор нескольких рассказов. Джон начинал работать на студию DeMille Productions, затем Paramount Pictures Inc., RKO Radio Pictures Inc.. В 1933 году Джон был арестован по обвинению в нарушении миграционного законодательства и получил пять лет испытательного срока.

В 1935 году Джон начал работать на кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer, написал несколько ключевых сцен для фильма «Спасение Тарзана» и был назначен его режиссёром, но в итоге был замещён другими кинематографистами из-за проблем с цензурой.

Несмотря на контракт с RKO Radio Pictures Inc. служил в армии во время Второй мировой войны с марта 1940 года по начало 1942 в войсках  (Канадский морской резерв).

В 1947 году смог наконец-то получить американское гражданство, и примерно с этого времени «переключился» на создание входящих в моду в то время лент в стиле нуар.

Джон Фэрроу скоропостижно скончался от инфаркта миокарда 27 января 1963 года, похоронен на кладбище Святого Креста в Калвер-Сити, Калифорния. Имеет две звезды на Аллее славы, 6300 и 6304, Голливудский бульвар.

Личная жизнь 

На съёмках «Спасения Тарзана» Джон познакомился со своей будущей женой, Морин О’Салливан, с которой прожил больше 26 лет, с 12 сентября 1936 года до самой своей смерти. Ради этого брака Джон развёлся со своей первой женой, Фелицией, принял католическую веру, а самой Морин пришлось получать разрешение на брак от папы римского.

Джон и Морин родили и воспитали семерых детей:
 дочери: Миа (актриса, род. 1945),  (писательница, кинопродюсер и преподавательница медитации, род. 1948), Стефани (актриса, род. 1949) и  (актриса, род. 1951);
 сыновья: Майкл Намьен (1939—1958), Патрик Джозеф (1942—2009) и Джон Чарльз (род. 1946).

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Запад Шанхая / 
  — Она любила пожарного / 
  — Невидимая угроза / 
  — Мой Билл / 
  — Святой наносит ответный удар / 
  — Женское общежитие / Sorority House
  — Пятеро вернувшихся назад / 
  — Полное признание / 
  — Остров Уэйк / Wake Island
  — Коммандос атакуют на рассвете / 
  — Китай / China
  — Банда Гитлера / 
  — Ты вернулся / 
  — Два года в матросах / Two Years Before the Mast
  — Калькутта / Calcutta
  — Большие часы / The Big Clock
  — У ночи тысяча глаз / Night Has a Thousand Eyes
  — Псевдоним Ник Бил / Alias Nick Beal
  — Красный, горячий и синий / Red, Hot and Blue
  — Где живёт опасность / Where Danger Lives
  — Медный каньон / Copper Canyon
  — Женщина его мечты / His Kind of Woman
  — Подводная команда / 
  — Ботани-Бей / Botany Bay
  — Отважные противники / 
  — Хондо / Hondo
  — Морская погоня 
  — Из вечности / 
  — Вокруг света за 80 дней / Around the World in 80 Days
  — Безобразная жена / 
  — Джон Пол Джонс / John Paul Jones

Сценарист 
  — На прекрасном голубом Дунае / The Blue Danube
  — Леди мафии / Ladies of the Mob
  — Женщина из Москвы / The Woman from Moscow
  — Три уикенда / Three Weekends
  — Четыре пера / The Four Feathers
  — Плохой одиночка / 
  — Мятеж на «Баунти» / Mutiny on the Bounty (в титрах не указан)
  — Спасение Тарзана /  (автор нескольких ключевых сцен, но в титрах не указан)
  — Красный, горячий и синий / Red, Hot and Blue
  — Отважные противники /  (в титрах не указан)
  — Вокруг света за 80 дней / Around the World in Eighty Days
  — Джон Пол Джонс / John Paul Jones

 Актёр 
  — Коммандос атакуют на рассвете /  — офицер флота Великобритании (в титрах не указан)
  — Король Хайберского полка / King of the Khyber Rifles — капрал Стюарт (в титрах не указан)
  — Сорокопут / The Shrike — англичанин (в титрах не указан)

 Продюсер 
  — Женщина его мечты / His Kind of Woman
  — Подводная команда /  — сопродюсер, в титрах не указан
  — Морская погоня 
  — Из вечности / 
  — Безобразная жена /

Награды и номинации 
 1942 —  за лучшую режиссуру, «Остров Уэйк» — победа.
 1943 — Оскар за лучшую режиссуру, «Остров Уэйк» — номинация.
 1957 — Оскар за лучший адаптированный сценарий, «Вокруг света за 80 дней» — победа.
 1957 —  за лучший сценарий американской комедии, «Вокруг света за 80 дней» — 'победа.

 Библиография 
 1930 — англо-франко-таитянский словарь
 1933 — Laughter Ends
 1937 — Damien the Leper (биографическая; несколько переизданий, переведена на 13 языков)
 1942 — Pageant of the Popes 1954 — A Biography of St Thomas More (биографическая)

 Примечания 

 Литература 

 A. Walker, The Shattered Silents (Нью-Йорк, 1978)
 E. Katz, The Film Encyclopedia (Нью-Йорк, 1979)
 D. Shipman, The Story of Cinema, vol 2 (Лондон, 1984)
 C. R. Koppes and G. D. Black, Hollywood Goes to War (Лондон, 1988)

 Ссылки 
 Биография  на сайте adb.anu.edu.au

Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Режиссёры фильмов нуар
Иммигрировавшие в США из Австралии
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий